Olivier Raynaud (dessinateur)
 Olivier Raynaud (Koa) (né en 1975)
 Olivier Raynaud, pseudonyme de Richard D. Nolane (né en 1955)